Ebba Brahe kan syfta på:

 Ebba Pedersdotter Brahe (1555–1634), hustru till riksmarskalken Erik Larsson Sparre.
 Ebba Magnusdotter Brahe (1596–1674), trolovad med Gustav II Adolf, den mest kända av dem.
 Ebba Abrahamsdotter Brahe (1600–1638), hustru till riksrådet Axel Gustafsson Banér.
 M/S Ebba Brahe, en av färjorna mellan Gränna och Visingsö
 Ebba Brahe (drama), ett ofullbordat drama av Anne Charlotte Leffler